Киджан — многозначный термин.

 Киджан — уезд в составе города-метрополиса Пусан, Корея.
 Киджан — уездный город и административный центр уезда Киджан города-метрополиса Пусан, Корея. 
 Киджан — железнодорожная станция в Пусане, Корея.